Мауци (хан Могучий русских летописей) — один из местных правителей Золотой Орды в 1240-е годы, названный Плано Карпини в числе других: Батыя, Берке, Картана (женатого на сестре Батыя) и Куремсы с указанием, что Мауци кочует на левом берегу Днепра и он выше Куремсы.

Именно требование Мауци к Даниилу Галицкому «Дай Галич» в 1245 году заставило Даниила поехать к Батыю и признать зависимость от Орды.

Ссылки 
 ДЖОВАННИ ДЕЛЬ ПЛАНО КАРПИНИ. ИСТОРИЯ МОНГОЛОВ, КОТОРЫХ МЫ НАЗЫВАЕМ ТАТАРАМИ 
 Галицко-Волынская летопись

Персоналии по алфавиту
Персоналии XIII века
Персоналии:Монгольская империя